Bruce Bilson (né en 1928), producteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Danny Bilson (né en 1956), producteur américain ;
 Henry Bilson Legge (1708-1764), homme d'État britannique ;
 Malcolm Bilson (né en 1935), pianiste et musicologue américain ;
 Rachel Bilson (née en 1981), actrice et mannequin américaine.